That's Right é o último single lançado pelo grupo rap Three 6 Mafia do seu álbum de 19 de julho de 2008 estúdio Last 2 Walk. Ele apresenta Akon, e na versão videoclipe, Jim Jones.

Videoclipe 
Um vídeo da música foi lançado, e caracterizado do grupo com participação do rapper Akon, mas a música também contou com um verso de Jim Jones, que não foi no álbum.

Posições nas paradas

Canções de hip hop
Singles de 2008
Singles de Three 6 Mafia